Вудс () — поширене прізвище англійського чи ірландського походження а також, топонім.

Прізвище 
 Вудс (прізвище)

Топонім 

 Вудс () — округ (графство) у штаті Оклахома (США).
 Вудс-Бей () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Лейк штату Монтана (США).
 Лейк-оф-те-Вудс  — назва переписних місцевостей у декількох штатах США.
 Лейк-оф-те-Вудс () — округ (графство) у штаті Міннесота (США).
 М'юїр Вудс () — національна пам'ятка США в каліфорнійському окрузі Марін біля берегової лінії Тихого океану.

Див. також 
 Вуд